Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau fand am 29. Juli 1980 statt.

Das Straßenrennen führte auf einem kurvigen Kurs durch die Hügellandschaft von Krylatskoje über 189 km. Der zu fahrende Kurs galt als der bisher schwerste in der olympischen Geschichte, fast die Hälfte der gestarteten Fahrer gab auf.
Der Boykott der Spiele von den Vereinigten Staaten hatte auch Auswirkungen auf diesen Wettkampf, so nahm der große Favorit Greg LeMond nicht am Rennen teil. So ging Sergei Suchorutschenkow aus dem Gastgeberland favorisiert in das Rennen und er enttäuschte nicht. Bereits in der dritten Runde setzte er sich vom Hauptfeld ab. Jedoch wurde er zwei Runden später bereits wieder eingeholt. 32 Kilometer vor dem Ziel setzte er sich erneut ab und konnte mit fast 3 Minuten Vorsprung sich den Olympiasieg sichern.

Ergebnisse

Weblink 

 Ergebnisse

Strassenrennen Männer
Straßenradrennen in Russland